

Patronyme

Meuron 
 Constant Meuron ( - 1872), combattant républicain de 1831 et fondateur de la Première Internationale au Locle en Suisse, fils de Daniel-Henri de Meuron (1767-1835) et de Louise Piaget.

de Meuron 

 Aloïs de Meuron (1854-1934), avocat et conseiller national suisse, président du groupe parlementaire libéral en 1919
  (1813–1898), architecte suisse
 Auguste-Frédéric de Meuron (1789-1852), négociant au Brésil et fondateur de la Maison de santé de Préfargier destinée aux malades mentaux (canton de Neuchâtel)
 Charles-Daniel de Meuron (1738-1806), militaire suisse et collectionneur d'histoire naturelle, fondateur du régiment de Meuron
 Elisabeth de Meuron (1882-1980), née von Tscharner, membre des familles patriciennes de Berne
 Maximilien de Meuron (1785-1868), peintre suisse ; le lycée artistique de Neuchâtel porte son nom ;
 Pierre de Meuron (1950- ), architecte suisse, cofondateur de Herzog & de Meuron
 Pierre-Frédéric de Meuron (1746-1812), frère de Charles-Daniel de Meuron, chef du régiment de Meuron de 1786 à 1806, gouverneur militaire britannique de Ceylan en 1797-1798
 Pierre-Frédéric de Meuron (1788-1813), fils de Pierre-Frédéric de Meuron, chef du régiment de Meuron de 1806 à 1812

Bibliographie

Groupes nommés d'après ce patronyme 
 Régiment de Meuron, régiment militaire Suisse, fondé par Charles-Daniel de Meuron en 1781 et dissout en 1816
 Herzog & de Meuron, agence d'architecture suisse créée en 1978

Toponyme 
 Meuron, ancienne paroisse française, en Saintonge
 Meuron, lieu-dit à Chancy dans le canton de Genève

Botanique 
 Meuron, nom donné au fruit de la ronce en Suisse romande et en Haute-Savoie

Homonymie de patronyme